Buster steht für:
 Buster (Band), britische Popband
 Buster (Boote), Markenname für Aluminiumboote des finnischen Herstellers Fiskars
 Buster (Film), britische Tragikomödie mit Phil Collins (1988)
 Buster, Fliegerbombe oder erfolgreiches Medienprodukt, siehe Blockbuster
 Buster, Spitzname von James Douglas (Boxer)
 Buster, Computerspiel-Software, siehe PunkBuster
 den Codenamen der Linux-Distribution Debian in der Version 10

Familien- bzw. Künstlername:
 Dolly Buster (* 1969), tschechische Produzentin, Schauspielerin, Pornodarstellerin und Autorin
 Jaque Buster (* 1947), kanadischer Humanmediziner und Embryologe
 Prince Buster (1938–2016), jamaikanischer Ska-Musiker

Vorname:

 Buster from Chicago († 1933), US-amerikanischer Auftragsmörder
 Buster Keaton (1895–1966), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Buster Martin (1906–2011), ältester Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich
 Buster Moten, amerikanischer Jazz-Akkordeonist und Pianist
 Buster Poindexter, Solo-Pseudonym des US-amerikanischen Rockmusikers David Johansen (New York Dolls)
 Buster Poole (1915–1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Buster Ramsey (1920–2007), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer

im NRHP gelistete Objekte:
 Buster Brown Blue Ribbon Shoe Factory, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 04001560
 Buster Meat Market, in Challis, Idaho, ID-Nr. 80004551

buster ist der Nickname folgender Personen:
 Timur Tulepow (* 1999), kasachischer E-Sportler

Siehe auch:
 Buster Brown (Band), australische Hardrock Band
 Busters